Gamdou steht für:

 Gamdou (Bouné), Dorf in der Gemeinde Bouné in Niger
 Gamdou (Gangara), Dorf in der Gemeinde Gangara (Zinder) in Niger
 Gamdou (Goudoumaria), Dorf in der Gemeinde Goudoumaria in Niger
 Gamdou (Kolléram), Dorf in der Gemeinde Kolléram in Niger
 Gamdou (Tanout), Dorf in der Gemeinde Tanout in Niger